Plaatsen
 Starr (South Carolina), plaats in de Verenigde Staten
 Starr County, county in de Amerikaanse staat Texas
 Starr School, plaats in de Amerikaanse staat Montana

 Personen
 Belle Starr, Amerikaans crimineel
 Bobbi Starr (1983), Amerikaans pornoactrice
 Don Starr (1917-1995), Amerikaans acteur
 Edwin Starr (1942-2003), Amerikaans zanger
 Emelyn Starr (1989), Australisch tennisspeelster
 Emly Starr (1957), Belgisch zangeres
 Kay Starr (1922-2016), Amerikaans zangeres
 Kenneth Starr (1946), Amerikaans advocaat
 Kevin Starr (1940), Amerikaans historicus
 Lucille Starr (1938-2020), Canadees zangeres
 Martin Starr (1982), Amerikaans acteur
 Mike Starr (1950), Amerikaans acteur
 Ringo Starr (1940), Brits drummer
 Sydney Starr (1857-1925), Engels kunstschilder

 Overig
Belle Starr (film), Amerikaanse western
 Gang Starr, Amerikaanse rapgroep
Situatie, Taak, Actie, Resultaat, Reflectie, een gedragsgerichte interviewmethode die gebruikt wordt voor sollicitatie- en functioneringsgesprekken.